Lokaltermin steht für:
 Lokaltermin, unbestimmter Rechtsbegriff
 Lokaltermin (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie
 Lokaltermin (Stanisław Lem), Roman von Stanisław Lem